Franz von Schaffgotsch ist der Name folgender Personen:

 Franz Ernst von Schaffgotsch (1743–1809), böhmischer Naturforscher, Mathematiker und Astronom
 Franz Gotthard von Schaffgotsch (1816–1864), deutscher Chemiker, Mineraloge und Physiker

Siehe auch:
 Franz Schaffgotsch